Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук (СибНИПТИЖ СФНЦА РАН) — российский институт, занимающийся разработкой технологий изготовления продуктов для различных отраслей животноводства. Основан в 1930 году. Расположен в Краснообске (Новосибирская область).

История 
В 1925 году возле Новосибирска была создана Сибирская центральная сельскохозяйственная опытная станция с отделом животноводства.

В 1930 году был организован Сибирский научно-исследовательский институт молочного хозяйства, в июле этого же года институт был объединён с племсовхозом и стал называться Сибирским институтом мясо-молочного хозяйства.

После слияния с опытной станцией по свиноводству получил имя Сибирского научно-исследовательского института животноводства (СибНИИЖ).

В 1970 году на базе СибНИИЖа был основан Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический институт животноводства (СибНИПТИЖ), вошедший в состав СО ВАСХНИЛ.

Деятельность 
 создание безопасных, прогрессивных, экологических и ресурсосберегающих производительных технологий для отраслей птицеводства, свиноводства, молочного и мясного скотоводства, овцеводства и рыбоводства;

 селекция новых пород сельскохозяйственных животных и улучшение существующих пород;

 определение для животных типов, норм и рационов кормления;

 технологии по созданию долголетних культурных пастбищ и эффективности их использования;

 изыскание прогрессивных форм для организации выпуска продукции животноводства;

 освоение и развитие биотехнологических способов повышения производительности животноводства;

 разработка, внедрение новых техник механизации и автоматизации в природных процессах животноводства и совершенствование уже существующих подобных техник;

 создание и внедрение экспериментальных проектов реконструкции для существующих животноводческих ферм и комплексов;

 строительство новых ферм и комплексов для животноводства

Продукция

Выведенные животные 
 8 пород животных
 3 породные группы
 7 заводских типов
 5 заводских линий и кроссов

Другие разработки 
 4 сорта кормовых корнеплодов
 6 технологий производства животноводческой продукции
 3 технологии изготовления кормов, одобренных научно-техническим советом Госагропрома СССР и РСФСР
 100 проектов и предложений для ферм животноводства

Издания 
Институт издал 19 справочников и монографий.

Авторские свидетельства и патенты 
405 патентов и авторских свидетельств.

Награды

Награды института 
Награждён Орденом «Знак Почёта» (1980). Имеет дипломы и сертификаты, 2 большие и 5 малых золотых медалей за участие в Международных и региональных выставках-ярмарках на Всесоюзном выставочном центре в Москве.

Звания сотрудников института 
Звания «Засл. деятель науки РФ» присвоены сотрудникам М. Д. Чамухе, В. Г. Гугле, В. Т. Колюжнову, В. А. Бекеневу; «Засл. инженер РФ» — И. К. Хлебникову; «Засл. работник с. х. РФ» — И. М. Лабузовой, А. Г. Крючковскому; «Засл. конструктор РФ» — Н. В. Нюшкову; «Засл. изобретатель РФ» — Н. А. Трусову. Звание лауреатов пр. Совмина РФ были получены Н. В. Нюшковым, Н. А Трусовым, Б. И. Изааком, В. Б. Тимошенко, А. Г. Горбачёвым, В. А. Комаренко, А. Я. Кропачевым; звание лауреатов премии Совета Министров СССР — А. П. Калашниковым, Ю. М. Бурдиным, И. Т. Литвиненко, М. И. Рагимовым, И. К. Хлебниковым, Р. Я. Бахмутовой, В. С. Егоровым, В. А. Жулидовым. Также был признан большой вклад руководителей ОПХ «Садовское» П. Т. Золотарёва и «Боровское» В. С. Егорова.

Руководители 
 М. Д. Петухов (1930—1932)
 И. И. Вильдман (1932—1934)
 И. И. Ухин (1934—1938)
 Е. Т. Майскова (1938—1943)
 М. О. Симон (1947—1970), чл.-корр. ВАСХНИЛ
 А. П. Калашников (1970—1979), акад. ВАСХНИЛ
 М. Д. Чамуха (1979—1989), чл.-корр. ВАСХНИЛ
 В. Г. Гугля (1989—1998), акад. РАСХН

Примечания 

Ж
Животноводство в СССР
Животноводство в России